{{Titre mis en forme|Liste des épisodes dHélène et les Garçons}}

{{Infobox Saison de série télévisée
 | nom                = Épisodes dHélène et les garçons | image              = 
 | légende            = 
 | série              = Hélène et les Garçons
 | pays               = 
 | chaine             = TF1
 | première diffusion = 
 | dernière diffusion = 
 | nombre épisodes    = 280
}}
Cette page présente la liste des épisodes de la série télévisée française Hélène et les Garçons.

Épisodes 

 La rencontre
 L'anniversaire de Cathy
 Encore un garçon
 Le rêve prémonitoire
 La fâcherie
 La déclaration
 Jimmy
 Une nuit ensemble
 Un week-end seule
 Mon cœur balance
 Le Test
 Le Permis de conduire
 Un coup de cafard
 Une journée studieuse
 Une drôle de nouvelle
 La Bonne Occase
 La Nuit de la danse
 Papa
 Photo-star
 L'Idole de la fac
 Une nouvelle passion
 La Course
 Le Mariage
 Une rupture difficile
 Mission délicate
 La Folie douce
 Un type super chouette
 Un joli coco
 La Cassette
 Thomas
 Double Jeu
 La Craquerie
 La Poussière dans l'œil
 Une nouvelle vie
 Démasqué !
 Opération Éjection
 Aveux difficiles
 La vie reprend
 Contre-attaque
 Le Bon Profil
 L'amour n'a pas de (grand) prix
 Le Bal des vampires
 La Rougeole
 L'Ouragan du Texas
 Qui sème l'ouragan récolte la tempête
 Le Départ
 Cédric
 La Chose
 Détective privé
 La Chanson
 L'Enregistrement
 Un ingénieur en or massif
 La Séance du siècle
 Le Mensonge
 La Déchéance
 Le Fond du trou
 Le Pardon
 Le Promoteur
 Rêves de grande œuvre
 La Soirée rock - 
 La Soirée rock - 
 Le Sac en croco
 Le Regret
 Une amie d'enfance
 Le Coup de foudre
 Le Grand Manitou
 Les Groupies
 La Finlande
 Les Nouveaux
 Une place à prendre
 Éjection
 La Gouttière
 Le Soupçon
 L'Intrus
 La Drague
 Un percussionniste percutant
 L'Accident
 Le Hootanany
 La Caméra vidéo
 La Zizanie
 La Vue qui baisse
 La Cravate rose
 Le Nouvel Âge
 La Tisane indienne
 Le Secret
 La Grande Rousse
 Le Bord du gouffre
 Amis
 Le Portrait
 Le Retour - 
 Le Retour - 
 Angleterre - 
 Angleterre - 
 La vie de célibataire
 Back Home
 Diana
 L'Adieu
 Coup de théâtre
 Une anglaise à caser
 La Tentation - 
 La Tentation - 
 La Tentation - 
 Une fois de trop
 Une de perdue
 Seul
 La Folie
 Le Jour le plus noir
 La Révélation
 Une amie stupéfiante
 Retour au port
 Amour nouveau
 Un poème
 Chanson magique
 Le Vol
 Le Mystère d'Agnès
 Le Bonheur
 Cricri d'amour
 Retour de flamme
 Le Feu aux poudres
 L'Amour toujours
 Le Cheval de Troie
 Le Doute
 Le Contrat
 Dance Music
 Le Gâchis
 Pris au piège
 Un problème sans solution
 La Quadrature du cercle
 La Trahison
 La Belle Vie
 De nouveaux amis
 Rencontres
 Clandestins
 Remords
 Drame
 Regrets
 Tendresse
 Réparation
 Récidive
 La Ruse
 Introuvable
 Une place encore chaude
 Conflit de groupe
 Coup de folie
 Le Remplaçant
 Tentatives
 Révélation
 Récupération
 Retour de vacances
 Au-dessus des limites
 Reconquête
 Changement
 Doux Instants
 Tout doucement
 Inadmissible
 Jamais simple
 Malentendus
 Le Grand Bonheur
 Un tableau de maître
 Clair et net
 Émotions
 Le Jardin secret
 Le monde est petit
 Pardonner n'est pas gagner
 Le Choix
 Proposition
 Le Hoquet
 Le Refus
 Choisis
 Un aller simple
 La Fin d'une époque
 Multiplié par deux
 Le Rival
 La Faute
 Comme avant
 Révolte
 Sans logis
 Cambriolage : Johanna revient d'un mois et demi de vacances d'avec Christian. Elle annonce à Hélène qu'il l'a demandé en mariage
 La Lâcheté : Christian quitte définitivement le groupe sans prévenir Johanna mais en laissant une lettre à Nicolas. Il veut qu'on l'oublie. D'un autre côté sans le savoir Johanna et Laly veulent mettre Adeline en couple avec Christophe.
 Courage
 Le Club
 Une situation difficile
 Une brassière à craquer
 Baby Boom
 La Paella
 Lendemain difficile
 Répétition ratée
 Étincelles
 Dangers
 Les Odieux
 Remerciements délicats
 Retour en ville
 Désordres
 Le Copain
 Le Grand Jour
 Encombrement
 Relookage
 Le Grand Sommeil
 Fin difficile
 Surprise
 Carton rouge
 De la suite dans les idées
 Déprime
 Rosy
 Concours
 Sauvetage
 La Leçon de conduite
 L'Acceptation
 Angoisse
 Zaza
 Un pari stupide
 L'Erreur
 Nouveau Départ
 Souvenirs
 Rapprochements
 Embarras
 Précaution
 Le Piège
 Enfermée
 Communion
 Rendez-vous secret
 Le Déclic
 Rattrapage
 Choc
 Un marché
 Nouveau Compositeur
 Amitiés
 Rivalités
 Séance difficile
 La Nuit la plus longue
 Fin de l'ivresse
 Détours dangereux
 Carrefour
 Prise en main
 Imprévus
 Présentation
 Follement
 Une idée de génie
 Photos
 Essai non concluant
 Les Sœurs ennemies
 L'union fait la force
 Préparatif
 Migrations
 Le Grand Soir
 Alibi dangereux
 Flagrant Délit
 Vol original
 Brouille
 Création
 Patience
 Le Fait accompli
 Retour aux sources
 Passé compliqué
 La Honte
 Sale
 Rédemption
 Renouveau
 Drague folle
 Erreur de calcul
 Incursions
 Mystérieux
 La Bague
 Théâtral
 Décision
 Progression
 Une nuit dehors
 Le Grigri brésilien
 Une fille qui a du chien
 Détournement
 Désertion
 Remplacement
 Une fille chez les gars
 Un nouveau garçon
 Le Déserteur
 Le Mauvais œil
 Supplique
 Démangeaisons
 Calme toujours
 Dénouement

Notes et références 

Heleneetlesgarcons